Eleonora – prenome femminile
 Eleonora – racconto di Edgar Allan Poe
 Eleonora – sceneggiato televisivo del 1972
 354 Eleonora – asteroide